Le xian de Yanling (鄢陵) est une subdivision administrative de la province du Henan en Chine ;
 Le xian de Yanling (炎陵) est une subdivision administrative de la province du Hunan en Chine.

Homonymie de toponyme